Anidrum testiculatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Anidrum testiculatum ingår i släktet Anidrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
testiculatum